Vahtra, estnisch für Ahorn, ist der Familienname folgender Personen:

 Cristel Vahtra (* 1972), estnische Skilangläuferin
 Eeri Vahtra (* 1988), estnischer Skilangläufer
 Jaan Vahtra (1882–1947), estnischer Schriftsteller, Maler und Journalist
 Kaija Vahtra (* 1986), estnische Skilangläuferin
 Norman Vahtra (* 1996), estnischer Radsportler
 Tuuli Vahtra (* 1989), estnische Schachspielerin